Wolfgang Vater ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Vater (Politiker) (1942–2021), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Vater (Tischtennisspieler) (* 1949), deutscher Tischtennisspieler

 Wolfgang Vater (Autor) (* 1940), deutscher Schriftsteller